Aymard ist der Familienname folgender Personen: 

 Antoine Aymard (1773–1861), französischer General 
 Édouard Aymard (1820–1878), französischer General 

Siehe auch:

 Aimard
 Aymardus